Рафаел Надал је осми пут освојио турнир. У финалу је победио Новака Ђоковића резултатом 6:3, 6:1.

Носиоци 

  Новак Ђоковић (финалиста)
  '''Рафаел Надал (победник)
  Енди Мари (четвртфинале)
  Жо-Вилфрид Цонга (четвртфинале)
  Давид Ферер (друго коло)
  Томаш Бердих (полуфинале)
  Јанко Типсаревић (треће коло)
  Николас Алмагро ''(треће коло)

<li> Жил Симон (полуфинале)
<li> Фелисијано Лопез (прво коло)
<li> Хуан Монако (прво коло)
<li> Кеј Нишикори (треће коло)
<li> Фернандо Вердаско (треће коло)
<li> Флоријан Мајер (прво коло)
<li> Јирген Мелцер (друго коло)
<li> Александар Долгополов (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Монте Карло мастерс 2012.
Монте Карло мастерс – појединачно